Miguelito puede hacer referencia a:

 Una forma de denominar el abrojo, arma de púas metálicas.
 Miguelito, cantante puertorriqueño.
 Hans Christian Malpartida, comediante peruano conocido en Chile como Miguelito.
Miguelito o Historias de Miguelito, serie de historietas y de chistes creada por Carlos Romeu.
 George Villarmán, cantante dominicano apodado Miguelito o Mi Amigo Miguelito.
 Miguelito, pastelillo típico de la localidad albaceteña (España) de La Roda.